Vimpelgrässläktet (Snowdenia) är ett släkte av gräs. Vimpelgrässläktet ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräs

nl:Snowdenia